Nõmmküla ist der Name folgender Orte in Estland:

 Nõmmküla (Muhu), Ort in der Gemeinde Muhu, Kreis Saare
 Nõmmküla (Raikküla), Ort in der Gemeinde Raikküla, Kreis Rapla
 Nõmmküla (Rakke), Ort in der Gemeinde Rakke, Kreis Lääne-Viru
 Nõmmküla (Tapa), Ort in der Gemeinde Tapa, Kreis Lääne-Viru
 Suur-Nõmmküla, Ort in der Gemeinde Noarootsi, Kreis Lääne
 Väike-Nõmmküla, Ort in der Gemeinde Noarootsi, Kreis Lääne